Textur (lateinisch textura ‚Gewebe‘) bezeichnet

 eine spezielle Gewebestruktur, siehe Texturierung
 Textur (Musik), ein musikalisches Muster durch Aneinanderreihen von Variationen eines Motivs
 Textura oder Textur, eine in Nordfrankreich zur Zeit der Gotik entstandene gebrochene Schrift
 Textur (Wein), in der Weinsprache der Faktor zur geschmacklichen Beschreibung von Weinen

Naturwissenschaften und Technik:
 Textur (Computergrafik), eine Computergrafik als „Überzug“ für 3D-Modelle
 Textur (Geologie), die räumliche Anordnung eines bestimmten Gesteingemenges
 Textur (Kristallographie), in der Kristallographie die Gesamtheit der Orientierungen der Kristallite in einem vielkristallinen Festkörper
 Textur (Lebensmitteltechnologie), in der Lebensmitteltechnologie die durch Sensorik (Tast- und Berührungssinne) erfassbaren Oberflächeneigenschaften von Lebensmitteln
 Textur (Psychologie), in der Sehwahrnehmung die strukturelle Beschaffenheit einer zusammenhängenden Oberfläche
 Textur (Mesophase), das polarisationsmikroskopische Erscheinungsbild einer Mesophase von Flüssigkristallen, vorzugsweise zwischen gekreuzten Polarisatoren
 der internationale Begriff für die Zusammensetzung des Feinbodens nach der Korngrößenverteilung, siehe Bodenart

Physikalische Charakterisierung von Oberflächen:
 Textur (Oberflächenattribut)
 Topologische Textur
 Variation der Reflektanz

Siehe auch:

 Tektur (Begriffsklärung)
 Oberflächenstruktur (Begriffsklärung)
 Oberfläche (Begriffsklärung)